Echaurren (geslacht)
Federico Errázuriz Echaurren
Ladislao Errázuriz Echaurren
Fernando Lazcano Echaurren